Савирис — египетская фамилия. 

Известные носители:

 Семья египетских предпринимателей
 Савирис, Онси (1930—2021)
 Савирис, Нагиб (род. 1954)
 Савирис, Сами (род. 1957)
 Савирис, Нассеф (род. 1961)

См. также 
 Савидис